Praia do Geladinho - uma praia brasileira na cidade de Marabá, no estado do Pará.
Geladinho - no Brasil, trata-se de um dos muitos nomes que recebe um tipo de picolé em sacos plásticos, também conhecido como Sacolé.

Desambiguação